Георгий Папунаишвили (; 2 сентября 1995, Тбилиси, Грузия) — грузинский футболист, полузащитник клуба «Раднички (Ниш)».

Клубная карьера 
Георгий является воспитанником тбилисского «Динамо», за основной состав которого он дебютировал в 2013 году. В сезоне 2014/15 стал лучшим бомбардиром «Динамо», забив 14 мячей. 27 июля 2015 года был взят в аренду бременским «Вердером» и начал выступать за его вторую команду в Третьей Лиге.

Карьера в сборной 
Георгий был в составе юношеской сборной Грузии, занявшей третье место на Чемпионате Европы по футболу 2012 среди юношей до 17 лет. 14 октября 2014 года дебютировал за главную сборную Грузии в матче против Гибралтара.

Достижения 
 Чемпион Грузии: 2013/14
 Обладатель Кубка Грузии: 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Грузии: 2014

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Вердер II»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Раднички» Ниш